Chökyi Gyaltsen Pälsang, ook wel Geleg Pälsang (1586-1657), een Tibetaans geestelijke en vijfde tai situ
Geleg Pälsang (Ganden tripa) (1505-1567), een Tibetaans geestelijke en 21e Ganden tripa (1559-1565)